Кислых — фамилия.

 Кислых, Андрей Геннадьевич (род. 1976) — российский легкоатлет.
 Кислых, Вадим Иванович (род. 1937) — художник-постановщик, народный художник РФ (2007).